Baureihe 08 steht für:

 BDŽ-Baureihe 08, Lokomotiven-Baureihe der bulgarischen Staatsbahn, siehe Bayerische P 3/5 N
 DR 08 1001, Mountain-Lokomotive der Deutschen Reichsbahn
 DB-Baureihe VT 08, Verbrennungstriebwagen-Baureihe